Con il nome Isabella di Castiglia sono conosciuti i seguenti personaggi:

Isabella di Castiglia (1263-1264), figlia di Alfonso X di Castiglia;
Isabella di Castiglia (1283-1328) figlia di Sancho IV di Castiglia e moglie di Giacomo II di Aragona;
Isabella di Castiglia (1355-1392) figlia di Pietro I di Castiglia e moglie di Edmondo Plantageneto, I duca di York.
Isabella Enriquez (?-1404), figlia naturale di Enrico II di Castiglia e moglie di Gonzalo Núñez de Guzmán;
Isabella di Castiglia (1451-1504) figlia di Giovanni II di Castiglia e moglie di Ferdinando II di Aragona;
Isabella di Trastámara (1470 – 1498) figlia di Ferdinando II di Aragona e moglie di Manuele I del Portogallo.